Вольфганг Краузе (, 18 сентября 1895, Берлин — 14 августа 1970, Гёттинген) — немецкий языковед, кельтолог, рунолог, сотрудник Аненербе.

Биография 
В 1914—1920 гг. изучал классическую филологию и индогерманистику в Берлине и Гёттингене. С 1929 г. заведующий кафедрой индогерманского языкознания в Кёнигсбергском университете, специализировался на истории культуры древней Скандинавнии, рунологии и тохаристике.

В 1937 г. переехал в Гёттинген, где в 1938 г. основал Институт рунологии, который, из-за нехватки средств в связи с началом войны, был вынужден перевести под юрисдикцию СС. В 1943—1944 гг. возглавлял учебно-исследовательский отдел рун и символов Аненербе. На этом посту сотрудничал с Карлом Вайгелем, которого критиковал как дилетанта.

После войны сохранил своё место в университете. В 1950—1963 гг. руководил языковедческим семинаром и присоединённым к Институту рунологии скандинавским семинаром. Считался одним из авторитетнейших специалистов по рунологии и скандинавистике в ФРГ.

С 1930-х гг. у Краузе развивалась болезнь глаз, и к старости он ослеп.

Примечания

Сочинения 
 Les runes. Paris, 1995.
 Runen. Berlin : de Gruyter, 1993.
 Die Sprache der urnordischen Runeninschriften. Heidelberg : Winter, 1971.
 Runen. Berlin : de Gruyter, 1970.
 Zum gegenwärtigen Stand der Vinlandforschung. Göttingen : Vandenhoeck u. Ruprecht, 1969.
 Handbuch des Gotischen. München : Beck, 1968.
 Die Runeninschrift auf dem Kamm von Elisenhof. Göttingen : Vandenhoeck u. Ruprecht, 1966.
 Tocharisches Elementarbuch / Bd. 2. Texte und Glossar. 1964.
 Zur Lage von Sliesthorp und Sliaswich. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1963.
 Zum Namen des Lachses. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1961.
 Indogermanica. Heidelberg : Winter, 1960.
 Die Runenfibel von Beuchte, Kreis Goslar. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, [1957].
 Iranistik / Abschn. 3. Tocharisch. 1955.
 Das Numerussystem des Tocharischen. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1954.
 Der Runenstein von Pilgårds.Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1952.
 Untersuchungen zu den Runennamen II. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1948.
 Abriss der altwestnordischen Grammatik. Halle (Saale) : Niemeyer, 1948.
 Ing. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1944.
 Was man in Runen ritzte. Halle : Niemeyer, 1935, 1943.
 Das irische Volk. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1940.
 Ziu. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1940.
 Eduard Hermann, 70 Jahre. [Göttingen, Goldgraben 10] : [Prof. Dr. E. Hermann], 1939.
 Runen. Erfurt : Stenger, [1938].
 Runeninschriften im älteren Futhark. Krause, Wolfgang. — Halle : Niemeyer, 1937.
 Die Kelten und ihre geistige Haltung. Königsberg : Gräfe und Unzer, 1936.
 Bilderatlas zur Religionsgeschichte / Lfg. 17. Religion d. Kelten unter Berücks. d. vorkelt. Bewohner Westeuropas. 1933.
 Die Kenning als typische Stilfigur der germanischen und keltischen Dichtersprache. Halle (Saale) : M. Niemeyer, 1930.
 Die Kelten. Tübingen : J. C. B. Mohr, 1929.
 Die Frau in der Sprache der altisländischen Familiengeschichten. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1926.
 Die Wortstellung in den zweigliedrigen Wortverbindungen, untersucht für das Altindische, Awestische, Litauische und Altnordische. Göttingen, 1921.
 Die Wortstellung in den zweigliedrigen Wortverbindungen. Göttingen 1920.

Литература 
 Fritz Paul: Zur Geschichte der Skandinavistik an der Georg-August-Universität Göttingen. Eine vorläufige Skizze (1985)
 Ulrich Hunger: Die Runenkunde im Dritten Reich. Ein Beitrag zur Wissenschafts- und Ideologiegeschichte des Nationalsozialismus. Frankfurt 1984
 Michael H. Kater: Das Ahnenerbe der SS 1935—1945. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches. München 2006, S. 196 f.

Рунологи
Члены Гёттингенской академии наук